Dumas puede referirse a:

Apellido 
 Denise Dumas (1974-), actriz y conductora argentina.
 René-François Dumas (1757-1794), revolucionario francés.
 Thomas-Alexandre Dumas (1762-1806), militar revolucionario francés, padre de Alexandre Dumas padre y abuelo de Alexandre Dumas hijo.
 Alexandre Dumas (1802 - 1870), escritor francés (Los tres mosqueteros, El conde de Montecristo), hijo de Thomas-Alexandre.
 Alexandre Dumas (1824 - 1895), escritor francés (La dama de las camelias), hijo de Alexandre Dumas padre.
 Jean-Baptiste Dumas (1800 - 1884), químico, político y catedrático francés.
 Steve Dumas (1979), cantante francocanadiense.
 Amy Dumas (1975), luchadora profesional de lucha libre.
 Carlos Alberto Dumas (1938 - 2004), cocinero argentino.
 Richard Dumas (1969), jugador de baloncesto estadounidense.
 Oliveiro Dumas (1964), ilustrador español.
 Vito Dumas (1900 - 1965), navegante argentino.
 Enrique Dumas (1935 - 2009), cantante de tangos argentino.
 Stephane Dumas (1978), jugador de baloncesto francés.

Topónimos 
 Dumas (Arkansas), localidad estadounidense del estado de Arkansas.
 Dumas (Misisipi), localidad estadounidense del estado de Misisipi.
 Dumas (Texas), localidad estadounidense del estado de Texas.
 Dumas (Fuerte Libertad), 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Fuerte Libertad.

Otros usos 
 El método Dumas, usado para determinar el contenido de nitrógeno de una sustancia química.